Die Cash Converters Players Championship Finals 2013 waren ein Major-Turnier im Dartsport und wurden vom 29. November bis zum 1. Dezember 2013 zum sechsten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war wie in den vorherigen Jahren das Butlin’s Resort im englischen Minehead.

Im Finale setzte sich erstmals der Niederländer Michael van Gerwen durch.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer  

Die Top 32 der PDC Pro Tour Order of Merit sind für die Players Championship Finals qualifiziert.

  Michael van Gerwen
  Dave Chisnall
  Peter Wright
  Brendan Dolan
  Kim Huybrechts
  Robert Thornton
  Jamie Caven
  Steve Beaton
  Wes Newton
  Simon Whitlock
  Mervyn King
  Ian White
  John Part
  Paul Nicholson
  Gary Anderson
  Adrian Lewis
  Kevin Painter
  Stuart Kellett
  Phil Taylor
  Andy Hamilton
  Ronnie Baxter
  Raymond van Barneveld
  Justin Pipe
  Andy Smith
  James Wade
  Colin Lloyd
  Richie Burnett
  Terry Jenkins
  Wayne Jones
  Michael Smith
  Jelle Klaasen
  Jamie Lewis

Endergebnisse 

(Quelle:)

Einzelnachweise 

2013
Dartveranstaltung 2013
Dartwettbewerb in Minehead